Алиев Намик Гасан оглы (; род. 19 мая 1956, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и азербайджанский ученый, юрист, дипломат, доктор юридических наук, профессор, почётный охотник. Чрезвычайный и полномочный посол. В 2006 году был назначен послом Азербайджана в Грузии.

Примечания 

Послы Азербайджана в Грузии
Послы Азербайджана в Молдавии